East London ist der Name folgender Orte:

 East London (London), Stadtteil von London
 East London (Südafrika), Stadt in Buffalo City, Provinz Ostkap, Südafrika

Siehe auch:
 University of East London, Universität in London